Iso-Heikkilä steht für:

 Iso-Heikkilä (Turku), Stadtteil der Stadt Turku in Finnland
 (1947) Iso-Heikkilä, ein von dem dortigen Observatorium entdeckter Asteroid